Schmiechen und Schmiechach sind geographische Namen:

Orte:
 Schmiechen, Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Schmiechen (Bad Wörishofen), Ortswüstung im Stadtgebiet von Bad Wörishofen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schmiechen (Schelklingen), Ortsteil der Stadt Schelklingen. Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Schmiechen oder Schmiehe, rechter Zufluss der Rot in Dellmensingen, Stadt Erbach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

 Schmiechach, linker Zufluss der Paar (Donau) bei Merching, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Schmiechen ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Schmiechen-Ackermann (* 1955), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Hermann Schmiechen (1855–1925), deutscher Maler
 Marina Schmiechen (* 1964), deutsche Skulpturen-Künstlerin
 Richard Schmiechen (1947–1993), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent

Siehe auch:
 Schmiecha